Mansouri ist der Familienname folgender Personen:

 Ahlem Mansouri (* 1985), tunesische Fußballspielerin
 Faouzi Mansouri (1956–2022), algerischer Fußballspieler
 Jalal Mansouri (1930–2012), iranischer Gewichtheber
 Lotfi Mansouri (1929–2013), iranisch-US-amerikanischer Operndirektor und -regisseur
 Mohammadreza Mansouri (* 1978), iranischer Fußballschiedsrichter
 Mustapha Mansouri (* 1953), marokkanischer Diplomat
 Reza Mansouri (* 1948), iranischer Physiker
 Schahrzad Mansouri (* 1969), deutsche Karateka
 Skander Mansouri (* 1995), tunesischer Tennisspieler
 Sultan bin Salmeen Al Mansouri (* 1960), katarischer Diplomat
 Tahar Mansouri (* 1965), tunesischer Leichtathlet
 Yasmine Mansouri (* 2001), französische Tennisspielerin
 Yazid Mansouri (* 1978), algerischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mansuri